La Grâce, un tableau du peintre espagnol Julio Romero de Torres, présenté à l'Exposition nationale de beaux-arts en 1915 ;
 La Grâce, le téléfilm de Pierre Tchernia diffusé en 1979 ;
 La Grâce, un film allemand réalisé par Matthias Glasner, sorti en 2012 ;
 La Grâce, le roman de Thibault de Montaigu paru en 2020 et lauréat du prix de Flore.

Autres 
 La Grace, une réplique de navire ;